Danaa denaensis är en flockblommig växtart som beskrevs av Boris Konstantinovich Schischkin. Danaa denaensis ingår i släktet Danaa och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
denaensis